Gölhisar (district), een Turks district in de provincie Burdur
 Gölhisar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gölhisar